Шон Кристиан (; ) — американский телевизионный актёр, с карьерой в дневных мыльных операх и прайм-тайм сериалах.

Кристиан родился в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, а в 1989 году, после окончания университета, переехал в Чикаго, где работал моделью. В 1994 году он дебютировал в дневной мыльной опере CBS  «Как вращается мир», а три года спустя перебрался в прайм-тайм, со второстепенной ролью в «Тихие палисады». С тех пор он снялся в нескольких недолго просуществовавших сериалах, имел второстепенные роли в «Зачарованные», «Беверли-Хиллз, 90210», «Золотые крылья Пенсаколы», «Расследование Джордан», «Хищные птицы», «Юристы Бостона» и «Лас-Вегас», а также появлялся в «Эллен», «C.S.I.: Место преступления», «Друзья» и «Уилл и Грейс». С 2004 по 2005 год он снимался с Лори Локлин в сериале The WB «Вечное лето». Вне телевидения, Кристиан сыграл главную роль в фильме 2001 года «Дрожь земли 3».

В 2008 году, после десятилетия работы в прайм-тайм, Кристиан вернулся к дневному эфиру с регулярной ролью в «Дни нашей жизни».

У него  есть сын Камерон (родился в 2000 году), который занимается музыкой.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США
Фотомодели США
Актёры мыльных опер США
Выпускники Государственного университета Ферриса